

Ciências

Matemática 
 Sinal (matemática) 
 Função sinal

Medicina 
Sinal médico
Nevo — coloquialmente referido como "sinal" na pele

Tecnologia 
Sinal (ciência da computação)
Sinal elétrico

Ciências sociais 
Sinal (teoria da informação)
Sinal (semiótica)

Entretenimento 
Sinais (filme) — com Mel Gibson e Joaquin Phoenix
"Sinais" (canção) — de Luan Santana

Outros usos 
Semáforo — ou sinal de trânsito
Sinal de partida — sinal informativo de uma acção
Nome gestual — na cultura dos surdos e nas línguas de sinais, um "sinal"